Wolverine — шведская прогрессив-метал группа, основанная в 1995 году. Начавшись, как дэт-металлический проект с мелодическими вкраплениями, с выходом первого EP группы под названием Fervent Dream, музыка коллектива эволюционировала в сторону прогрессив-метала.

Дискография 
 1999: Fervent Dream (EP) (перевыпущен в 2001)
 2001: The Window Purpose (перевыпущен в 2005)
 2003: Cold Light of Monday
 2006: Still
 2011: Communication Lost
 2016: Machina Viva

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница группы на Myspace
 Wolverine на Encyclopaedia Metallum

Прогрессив-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Исполнители Earache Records